«Кто получит собаку?» () — комедийная семейная драма.

Сюжет 
Замужняя пара прожившая много идеальных лет, оказывается близкой к разводу после того как Джени, обнаруживает, что её муж, прокрутил какую-то аферу. Они оба нанимают юристов, однако те пытаются решить вопрос лишь с пользой для себя. Тем временем, их дочь пробует найти способ сохранить семью.

В ролях

Ссылки 
 Страница фильма на nl.hallmarkchannel.tv

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы о юристах
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 2007 года
Программы телеканала ITV